España (op.165) est une suite pour piano (, six feuillets d'album) composée par Isaac Albéniz en 1893.

Composition 
 Prélude
 Tango (Tango en Ré)
 Malagueña 
 Serenata
 Capricho (« caprice » catalan)
 Zortzico, évocateur du Pays basque

Discographie 
 Esteban Sánchez, « Isaac Albéniz, España & Suite Española  » (1968-1969, Ensayo ENY-CD-97313)

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 
 
 

España
Œuvre d'Isaac Albéniz